Роберт Христофорович Андриасян (; , Тифлис — 20 сентября 1971, Ереван) — советский армянский композитор, пианист, музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1961).

Биография 
Роберт Андриасян родился а в Тифлисе (ныне Тбилиси). Рано начал обучаться музыке, был принят в Тифлисскую консерваторию в четырёхлетнем возрасте. Его первое публичное выступление состоялось 18 марта 1918 года в Тифлисской консерватории, где он исполнил «Песнь венецианского гондольера» из «Песен без слов» Мендельсона.

В 1929 году окончил Тбилисскую консерваторию (класс Л. Л. Трусковского), после чего поступил в Ленинградскую консерваторию. Сначала обучался у Н. Н. Позняковской, но вскоре перешёл в класс профессора Л. В. Николаева. В 1935 году окончил Ленинградскую консерваторию, а 1938 году — Школу высшего мастерства у Л. В. Николаева.

В 1931 году успешно выступил на 1-й Всесоюзной олимпиаде молодых пианистов в Москве, после которого Л. В. Николаев сказал ему: «Я чувствовал в Вас большие возможности, но вы превзошли мои ожидания». В 1930-е годы Андриасян много ездил с гастролями по СССР. В его репертуаре была преимущественно романтическая музыка. Входил в артистическую бригаду при Доме культуры Армении в Москве.

В 1938—1971 годах преподавал в Ереванской консерватории им. Комитаса (с 1964 года профессор). В 1944—1950 и в 1958—1968 годах был заведующим фортепианной кафедрой.

Роберт Андриасян создал собственное направление в исполнительстве и музыкальной педагогике, где сочетаются особенности национальной армянской музыки и принципы школы Л. В. Николаева. Он является автором концерта и множества других фортепианных сочинений, а также фортепианных переложений и обработок песен Саят-Новы и Комитаса.

Среди учеников Роберта Андриасяна был Ю. С. Айрапетян.

Память 
С 1949 года в ереванской общине Норк-Мараш действует музыкальная школа имени Роберта Андреасяна.

Литература 
 Апоян Ш., Роберт Андреасян., Ер., 1984.

Примечания

Ссылки 
 Сайт о Роберте Андриасяне

Композиторы по алфавиту
Выпускники Тбилисской консерватории
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Пианисты Армении
Композиторы Армении